Дмитрий Вишневский:
 Вишневский, Дмитрий Константинович (1905—1969) — сотрудник советских спецслужб, полковник, министр госбезопасности/внутренних дел Таджикской Советской Социалистической Республики.
 Вишневский, Дмитрий Кузьмич (1871—?) — российский писатель, историк, надворный советник.
 Вишневский, Дмитрий Олегович (род. 1990) — российский хоккеист, воспитанник московской «ДЮСШ Русь».